On ne choisit pas sa famille est un téléfilm français réalisé par François Luciani en 2002 ;
 On ne choisit pas sa famille est un film français réalisé par Christian Clavier, sorti le  au cinéma.